SMS Helgoland (1867) – corvetta a propulsione mista della k.u.k. Kriegsmarine, varata nel 1867, e demolita tra il 1896 e il 1897.
SMS Helgoland (1909) – nave da battaglia della Kaiserliche Marine appartenente all'omonima classe, varata nel 1909 e demolita nel 1921.
SMS Helgoland (1912) – esploratore della k.u.k. Kriegsmarine appartenente all'omonima classe, varato nel 1912, acquisito dall'Italia nel 1920 e rinominato Brindisi, radiato e avviato alla demolizione nel 1937.